Йоганн III (; 22 травня 1570 — 31 жовтня 1605) — третій герцог Саксен-Веймарський у 1602—1605 роках.

Другий син герцога Йоганна Вільгельма та Доротеї Сусанни Пфальцької. Народився 1570 року у Веймарі. 1573 року помер батько. Виховувався при дворі саксонського курфюрства Августа. 1586 року, коли старший брат Фрідріха Вільгельма I перебрав владу в Саксен-Веймарі, відмовився від прав на герцогство, а натомість отримав амти (округи) Альтенбург, Айзенберг та Роннебург та щорічний пенсіон. Вважав за краще займатися науками та мистецтвом.

1591 року Фрідріх Вільгельм I став регентом курфюршества Саксонії і переїхав до Торгау, повністю передавши управління герцогством Йоганнові. 7 січня 1593 року в Альтенбурзі пошлюбив Доротею Марію, доньку Йоагіма Ернста Асканія, князя Ангальта.

У 1602 році після смерті Фрідріха Вільгельма I, скористався малолітством своїх небожів перебрав владу в Саксен-Веймарі. У 1603 році небожі Йоганн Філіпп, Фрідріх, Йоганн Вільгельм, Фрідріх Вільгельм зажадали собі власні наділи. Врешті-решт домовилися про поділ володінь: Йоганн III отрмиав чатсину герцогства з Веймаром, а сини Фрідріха Вільгельма I отримали Саксен-Альтенбург. Помер 1605 року. Йому спадкував старший син Йоганн Ернст I.

Примітки

Джерела 
 Ernst Wülcker, Johann, Herzog zu Sachsen. Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). 14. Duncker & Humblot, Leipzig 1881, S. 350—352.
Герцоги Саксен-Веймару
Ернестинська лінія Веттінів